Первая лига 1970/1971 () — 45-й сезон чемпионата Чехословакии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Чехословакии на rsssf.com

1970/1971
Чехословакия
Чехословакия
Спорт в Чехословакии в 1970 году
Спорт в Чехословакии в 1971 году